Im Jahr 1930 fanden zwei Oscarverleihungen statt:

 Oscarverleihung 1930 (April)
 Oscarverleihung 1930 (November)